Social liberal, liberal social, socio-liberal o socioliberal son términos que pueden referirse a:
La asociación de los conceptos "social" y "liberal".
Social liberalismo o socioliberalismo.
Nombres de partidos o instituciones que incorporan esa denominación:
Partido Social-Liberal (página de desambiguación).
Alternativa Liberal de Avanzada Social

Terminología política